Gailly ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gailly (1943–2013), französischer Schriftsteller und Musiker
 Étienne Gailly (1922–1971), belgischer Leichtathlet